Istarsko Proljeće, znany również jako Istrian Spring Trophy – kolarski wyścig wieloetapowy, rozgrywany w Chorwacji. 

Pierwsza edycja imprezy odbyła się w 1961. Od 2000 znajduje się w kalendarzu UCI, początkowo z kategorią 2.5, a od 2005 z kategorią 2.2 zaliczany jest do cyklu UCI Europe Tour. Do 2005 wyścig nosił nazwę Jadranska Magistrala.

Zwycięzcy 
Opracowano na podstawie:

Przypisy 

Wyścigi kolarskie wielodniowe
Kolarstwo w Chorwacji
Żupania istryjska